Dan Sexton (né le  à Apple Valley, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace évoluant à la position d'ailier droit.

Carrière de joueur 
Dan Sexton commence sa carrière en 2005 dans diverses ligues mineures américaines, notamment la Ligue des États-Unis de hockey sur glace et le championnat NCAA. Il rejoint en 2009 le Moose du Manitoba, en LAH.

Bien qu'il n'ait jamais été drafté par une équipe de la LNH, il est appelé le  par les Ducks d'Anaheim pour remplacer Teemu Selänne, blessé. Il réalise des débuts impressionnants puisqu'il inscrit ses deux premiers buts à son troisième match avec les Ducks.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006||Wildcats de Wichita Falls || NAHL|| 58|| 22|| 37|| 59|| 16||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||Stampede de Sioux Falls || USHL|| 58|| 14|| 10|| 24|| 20|| 8|| 8|| 1|| 9|| 0
|-
|2007-2008|| Falcons de Bowling Green|| NCAA|| 38|| 7|| 14|| 21|| 42||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Falcons de Bowling Green|| NCAA|| 38|| 17|| 22|| 39|| 20||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Condors de Bakersfield || ECHL|| 18|| 13|| 13|| 26|| 14||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Moose du Manitoba|| LAH|| 13|| 5|| 7|| 12|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Ducks d'Anaheim|| LNH|| 41|| 9|| 10|| 19|| 16||  - || - ||  - ||  - ||  -
|- 
|2010-2011 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||17 ||9 ||8 ||17 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Ducks d'Anaheim ||LNH ||47 ||4 ||9 ||13 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2011-2012 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||71 ||13 ||30 ||43 ||22 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
| rowspan="2"|2012-2013 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||27 ||5 ||11 ||16 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
||Crunch de Syracuse ||LAH || 16 || 4 || 8 || 12 || 8 || 18 || 6|| 6 || 12|| 6
|-
|2013-2014 || TPS || SM-liiga || 39||16 ||21 || 37|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 10|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 49|| 19|| 28|| 47|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 33 || 7 || 15 || 22 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||51 || 13 || 37 || 50 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||52 || 12|| 35|| 47|| 43|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 61|| 25|| 28|| 53|| 6|| 9|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 2019-2020 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL ||55 || 15 || 19 || 34 || 8 || 5 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 2020-2021 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL ||41 || 7|| 18|| 25|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || || || || || ||

| 88 || 13 || 19 || 32 || 20 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en avril 1987
Naissance dans le comté de Dakota (Minnesota)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des Falcons de Bowling Green
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché